Мла́ден Бо́жович (; 1 августа 1984, Титоград) — черногорский футболист, вратарь сборной Черногории.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольного клуба «Забьело», в главной команде которого выступал в 2001—2003 годах. Полгода провёл в сербском клубе «Будучност» (Добановци) из Сербской лиги «Белград».

Перед началом сезона 2003/04 перешёл в «Будучност», с которой завоевал право выступать в высшей лиге чемпионата Сербии и Черногории, однако следующие 2 сезона вновь провёл во второй по значимости лиге чемпионата Сербии и Черногории, выступая за два других клуба из Подгорицы — «Младост» и «Ком».

После организации чемпионата Черногории вернулся в «Будучност», за которую выступал ещё полтора сезона. В составе «Будучности» стал сначала вице-чемпионом, а потом и чемпионом Черногории.

В середине сезона 2007/08 перебрался в стан белградского «Партизана». В составе «чёрно-белых» играл до конца сезона 2009/10. За это время трижды выиграл чемпионат Сербии и дважды стал обладателем Кубка Сербии.

Летом 2010 года перешёл в венгерский клуб «Видеотон», которому в сезоне 2010/11 помог впервые в истории стать чемпионом Венгрии. В сезонах 2011/12 и 2012/13 в составе «Видеотона» становился вице-чемпионом страны.

23 июня 2013 года было объявлено о том, что после прохождения медицинского обследования футболист перешёл в российский клуб «Томь». К томскому клубу вратарь присоединился на правах свободного агента. В сезоне 2013/14 принял участие в 7 матчах «Томи», в которых пропустил 12 мячей. При этом значительную часть сезона вратарь пропустил из-за травмы.

31 августа 2014 года футболист, не проходящий в состав «Томи» из-за строгого лимита на легионеров в ФНЛ, на правах аренды перебрался в дзержинский «Химик». 7 сентября 2014 года дебютировал в составе «Химика», оставив свои ворота в неприкосновенности в матче против «Сибири» (2:0).

19 декабря 2014 года стало известно, что Божович выставлен «Томью» на трансфер по причине того, что имеет с клубом валютный контракт, что может негативно сказаться на финансовом состоянии томского клуба в период финансового кризиса 2014 года в России.

В декабре 2015 года Младен подписал контракт с «Зетой» на полгода.

В сборной 
2 июня 2007 года впервые вышел на поле в составе сборной Черногории в товарищеском матче против сборной Колумбии. Матч завершился поражением черногорцев со счётом 0:1, Божович провёл на поле второй тайм и голов не пропустил. В 2007—2009 годах принимал участие только в товарищеских матчах своей сборной.

В 2010—2011 годах сыграл во всех 10 отборочных матчах своей сборной к Евро-2012, однако черногорцы на турнир не пробились, уступив в стыковых матчах сборной Чехии.

Достижения 
 «Будучност»
 Вторая лига. Зона «Юг»: 2003/04
 Чемпионат Черногории: 2007/08
 Финалист Кубка Черногории: 2007/08
 «Партизан»
 Чемпионат Сербии (3): 2007/08, 2008/09, 2009/10
 Кубок Сербии (2): 2007/08, 2008/09
 «Видеотон»
 Чемпионат Венгрии: 2010/11
 Вице-чемпион (2): 2011/12, 2012/13
 Финалист Кубка Венгрии: 2010/11

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 37 матчей / 34 пропущенных гола; 17 побед, 9 ничьих, 11 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Профиль на официальном сайте клуба «Зета»
 
 
 
 
 Mladen Božović: Od školskog do Vemblija

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по футболу

Игроки ФК «Будучност» Подгорица
Игроки ФК «Титоград»
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «МОЛ Фехервар»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Химик» Дзержинск
Игроки ФК «Зета»
Игроки ФК «Лариса»